Нуева Индепенденсија има више значења:

 Нуева Индепенденсија (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија, Лахерио (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија, Амплијасион Калера (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Индепенденсија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуева Индепенденсија, Ла Кулека (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуева Индепенденсија, Ла Унион (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику